Op Roland Garros 2012 speelden de mannen van 27 mei tot en met 11 juni de wedstrijden in het enkelspel. Titelverdediger was de Spanjaard Rafael Nadal. Hij wist opnieuw zijn titel te verlengen door Novak Đoković te verslaan in vier sets: 6-4, 6-3, 2-6 en 7-5. Hij won hiermee zijn zevende Roland Garros-titel en brak het record van zes titels dat Björn Borg sinds 1981 voerde.

Algemeen

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 4 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 5 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Vierde ronde
| RD1-seed01=9
| RD1-team01= JM del Potro
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=65
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= A Montañés
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4=1
| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= V Pospisil
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=2
| RD1-score04-4=2
| RD1-seed05=
| RD1-team05= JC Ferrero
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=3
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= D Muñoz de la Nava
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=5
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= M Čilić
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7
| RD1-seed09=31
| RD1-team09= K Anderson
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=66
| RD1-score09-3=4
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5=11
| RD1-seed10=
| RD1-team10= R Machado
| RD1-score10-1=62
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=1
| RD1-score10-5=9
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= É Prodon
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=2
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= H Zeballos
| RD1-score12-1=68
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-seed13=
| RD1-team13= M Llodra
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= G García López
| RD1-score14-1=65
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=3
| RD1-seed15=
| RD1-team15= D Sela
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= T Berdych
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=9
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=65
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4=4
| RD2-seed03=
| RD2-team03= JC Ferrero
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= M Čilić
| RD2-score04-1=7| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=31
| RD2-team05= K Anderson| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=6| RD2-score05-4=6| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= H Zeballos
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4=0
| RD2-seed07=
| RD2-team07= M Llodra
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= T Berdych| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=6| RD3-seed01=9
| RD3-team01=

 Deel 5 

 Deel 6 

 Deel 7 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 5 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Vierde ronde
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= J Tipsarević| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=7| RD1-score01-4=6| RD1-seed02=
| RD1-team02= S Querrey
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=63
| RD1-score02-4=3
| RD1-seed03=
| RD1-team03= J Chardy| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=63
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=11| RD1-seed04=
| RD1-team04= Y-h Lu
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=7| RD1-score04-4=6| RD1-score04-5=9
| RD1-seed05=
| RD1-team05= D Toersoenov| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=6| RD1-seed06=
| RD1-team06= G Soeda
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=4
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= M Zverev
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=7| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=4
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= J Benneteau| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=63
| RD1-score08-3=6| RD1-score08-4=6'''
| RD1-seed09=24
| RD1-team09=

Deel 8

Externe links 
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2012